Timothy Henry "Tim" Henman (1974. szeptember 6. Oxford, Anglia) angol teniszező. Legjobb világranglista-helyezése a 4. hely volt (2002). Hat Grand Slam-elődöntőbe jutott be, ezek közül négyszer Wimbledonban (1998, 1999, 2001, 2002), egyszer a Roland Garroson (2004) és egyszer a US Openen (2004). Ő az első egyesült királysági teniszező Roger Taylor óta (1970-es évek), aki be tudott jutni Grand Slam-elődöntőbe. A hazai Grand Slam-tornán, Wimbledonban érte el pályafutása legtöbb sikerét: a füves borításon érvényesült leginkább szerva-röpte játéka. Tizenöt éves profi karrierjét a 2007-es US Open és Nagy-Britannia szeptemberi Davis-kupa-szereplése után fejezte be.

Egyéni ATP-döntői

Megnyert döntők (11)

Elveszített döntők (17)

További információk 

 
 Tim Henman hivatalos oldala

Brit teniszezők
Brit olimpiai ezüstérmesek
1974-ben született személyek
Élő személyek